Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli steht für folgende Kirchen in Italien:

in den Abruzzen:
Chiesa della Madonna di Costantinopoli (Scanno) in Scanno, Provinz L’Aquila

in Apulien:
Krypte Santa Maria di Costantinopoli in der Cattedrale di San Sabino (Bari) in Bari
Maria Santissima di Costantinopoli (Bitritto) in Bitritto, Provinz Bari
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (Tarent) in Tarent, Provinz Tarent
Chiesa Santa Maria di Costantinopoli in San Crispieri, Provinz Tarent, siehe San Crispieri #Chiesa Santa Maria di Costantinopoli
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (Lecce) in Lecce, Provinz Lecce
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (Ugento) in Ugento, Provinz Lecce

in Kalabrien:
Chiesa Santa Maria di Costantinopoli (Castrovillari) in Castrovillari, Provinz Cosenza
Chiesa Santa Maria di Costantinopoli (Macchia Albanese) in Macchia Albanese, Fraktion von San Demetrio Corone, Provinz Cosenza
Chiesa Santa Maria Odigitria (San Basile) in San Basile, Provinz Cosenza
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (Spezzano Albanese) in Spezzano Albanese, Provinz Cosenza
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (Vaccarizzo Albanese) in Vaccarizzo Albanese, Provinz Cosenza
Santuario Madonna D’Itria (Cirò Marina) in Cirò Marina, Provinz Crotone
Santuario di Maria Santissima dell’Itria (Polistena) in Polistena, Provinz Reggio Calabria

in Kampanien:
Chiesa della Madonna di Costantinopoli (Agropoli) in Agropoli, Provinz Salerno
Chiesa di Santa Maria a Costantinopoli (Anacapri) in Anacapri, Provinz Neapel
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (Benevento) in Benevento, Provinz Benevento
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (Cerreto Sannita) in Cerreto Sannita, Provinz Benevento
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (Faicchio) in Faicchio, Provinz Benevento
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (Ischia) in Ischia (Kampanien) auf Ischia, Provinz Neapel
Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (Neapel) in Neapel, Provinz Neapel

auf Sardinien:
Chiesa della Madonna d’Itria (Macomer) in Macomer, Provinz Nuoro
Chiesa di nostra Signora d’Itria (Orani) in Orani (Sardinien), Provinz Nuoro
Chiesa della Madonna d’Itria (Dorgali) in Dorgali, Provinz Nuoro
Chiesa Madonna d’Itria (Paulilatino) in Paulilatino, Provinz Oristano
Chiesa di Santa Maria d’Itria (Gesico) in Gesico, Provinz Sud Sardegna
Chiesa Madonna d’Itria (Gesturi) in Gesturi, Provinz Sud Sardegna
Chiesa di Nostra Signora d’Itria (Guasila) in Guasila, Provinz Sud Sardegna
Chiesa di Santa Maria d’Itria (Sadali) in Sadali, Provinz Sud Sardegna

auf Sizilien:
Chiesa dell’Itria (Agrigento) in Agrigento, Provinz Agrigento
Chiesa Santa Maria d’Itria (Caltabellotta) in Caltabellotta, Provinz Agrigent
Chiesa Santa Maria d’Itria (Racalmuto) in Racalmuto, Provinz Agrigent
Chiesa Santa Maria d’Itria (Sant’Angelo Muxaro) in Sant’Angelo Muxaro, Provinz Agrigent
Chiesa Santa Maria d’Itria (Sciacca) in Sciacca, Provinz Agrigent
Chiesa Santa Maria dell’Itria (Caltanissetta) in Caltanissetta, Provinz Caltanissetta
Chiesa Santa Maria d’Itria (Campofranco) in Campofranco, Provinz Caltanissetta
Chiesa Santa Maria dell’Itria (Delia) in Delia (Sizilien), Provinz Caltanissetta
Chiesa Santa Maria D’Odigidria (Niscemi) in Niscemi, Provinz Caltanissetta
Chiesa Santa Maria D’Odigidria (Enna) in Enna, Provinz Enna
Chiesa Santa Maria D’Odigidria (Barrafranca) in Barrafranca, Provinz Enna
Chiesa dell’Itria (Calascibetta) in Calascibetta, Provinz Enna
Chiesa Santa Maria dell’Itria (Piazza Armerina) in Piazza Armerina, Provinz Enna
Chiesa di Santa Maria dell'Itria (Palermo) in Palermo, Provinz Palermo
Chiesa di Santa Maria dell’Itria alla Kalsa in Palermo, siehe Madonna dell’Itria alla Kalsa
Chiesa dell’Itria (Castelbuono) in Castelbuono, Provinz Palermo
Chiesa dell’Itria (Cefalù) in Cefalù, Provinz Palermo
Chiesa della Madonna dell’Odigidria (Petralia Sottana), Provinz Palermo
Chiesa della Madonna dell’Odigidria (Piana degli Albanesi) in Piana degli Albanesi, Provinz Palermo
Chiesa della Madonna dell’Odigidria (Termini Imerese) in Termini Imerese, Provinz Palermo
Chiesa Santa Maria dell’Itria (Ragusa Ibla) in Ragusa, Provinz Ragusa
Chiesa di Santa Maria d’Itria (Ragusa) in Ragusa, Provinz Ragusa
Chiesa dell’Itria (Comiso) in Comiso, Provinz Ragusa
Chiesa Santa Maria dell’Itria (Syrakus) in Syrakus, Provinz Syrakus
Chiesa Santa Maria dell’Itria (Augusta) in Augusta (Sizilien), Provinz Syrakus
Chiesa Santa Maria dell’Itria (Trapani) in Trapani, Provinz Trapani
Chiesa dell’Itria (Castelvertrano) in Castelvertrano, Provinz Trapani
Chiesa dell’Itriella (Marsala) in Marsala, Provinz Trapani
Chiesa Santa Maria dell’Itria (Marsala) in Marsala, Provinz Trapani
Chiesa dell’Itria (Catania) in Catania, Provinz Catania
Chiesa Santa Maria D’Odigidria (Acireale) in Acireale, Provinz Catania
Chiesa dell’Itria (Mineo) in Mineo, Provinz Catania
Chiesa dell’Itria (Nunziata di Mascali) in Nunziata di Mascali, Provinz Catania
Chiesa della Madonna dell’Itria (Paternò) in Paternò, Provinz Catania